

Bramy miejskie 
 Brama Mikołajska w Krakowie
 Brama Mikołajska we Wrocławiu